Labruyere kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Labruyère, Oise, kommun i departementet Oise, 
 Labruyère, Côte-d'Or, kommun i departementet Côte-d'Or, 
 Labruyère-Dorsa, kommun i departementet Haute-Garonne,

Se även 
 La Bruyère